Анато́лий Дёмин:
 Дёмин, Анатолий Николаевич (1954—2017) — советский хоккеист.